Das Engie Open Métropole 42 2016 war ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Frauen in Andrézieux-Bouthéon. Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 25. bis 31. Januar 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Andrézieux-Bouthéon